Beljawski ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Wassiljewitsch Beljawski (1924–2014), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Dawid Sagitowitsch Beljawski (* 1992), russischer Kunstturner
 Franz Iossifowitsch Beljawski († 1859), russischer Arzt, Reisender und Autor
 Sergei Iwanowitsch Beljawski (1883–1953), russischer Astronom

Siehe auch:
 Alexander Beliavsky (* 1953), ukrainischer Schachspieler